Koromogawa steht für:
 den Koromogawa (), einen Fluss (kawa/-gawa) in der heutigen japanischen Präfektur Iwate, siehe Koromo (Fluss, Iwate)
 das Koromogawa-mura (), ein ehemaliges Dorf (-mura) in der japanischen Präfektur Iwate bis zum frühen 21. Jahrhundert, siehe Koromogawa (Iwate)
 die Koromogawa no tatakai (), die Schlacht am Koromogawa bzw. am Koromo (Fluss, Iwate), im Jahr 1189
 den Koromogawa (), einen Fluss (kawa/-gawa) in der heutigen japanischen Präfektur Akita, siehe Koromo (Fluss, Akita)